Huite corresponde a nombres geográficos de distintas localidades de América:

Huité Municipio del Departamento de Zacapa, Guatemala
Huite caserío de la Región de Los Ríos, Chile